De Radio 2 Zomerhit is een jaarlijks liedjesevenement dat georganiseerd wordt door de Vlaamse zender Radio 2. Op het evenement wordt de grootste zomerhit bekroond en er worden ook winnaars verkozen in verschillende nevencategorieën. Voor elke categorie kan gestemd worden op de website van Radio 2.

Zomerhit vindt sinds 1973 plaats. Recordhouder met 5 overwinningen is Belle Pérez. De laatste winnaar, in 2022, is Margriet Hermans met Lekker blijven hangen.

De show is rechtstreeks te volgen op Radio 2. Sinds 2011 wordt Radio 2 Zomerhit ook live uitgezonden op televisie, op de zender (Eén). Enkel in 2015 kwam de uitzending een dag later op tv. In 2022 wordt de tv-show een zesdelige reeks.

Winnaars

Presentatoren
 1973-1977: Ronny Temmer
 1978: Jan Mostré
 1979-1983: Yvette Verbauwen
 1984-1990: Luc Appermont
 1991-1994: Margriet Hermans
 1995-1999: Johan Verstreken
 2000: Anja Daems en Jo De Poorter
 2001-2003: Anja Daems en David Van Ooteghem
 2004-2008: Anja Daems en Herbert Verhaeghe
 2009-2010: Anja Daems, Ilse Van Hoecke en Cathérine Vandoorne
 2011: Ilse Van Hoecke en Luk Alloo
 2012-2014: Geena Lisa en Bart Peeters
 2015: Geena Lisa
 2016: Peter Van de Veire en Christoff
 2017-2018: Bart Peeters en Showbizz Bart
 2019-2021: Bart Peeters en Siska Schoeters
 2022: Niels Destadsbader en Siska Schoeters

Plaats
Zomerhit werd niet altijd in dezelfde stad of gemeente georganiseerd:
 1973-1974: Ronse
 1975-1976: Aalst
 1977-2000: Blankenberge
 2001-2002: Middelkerke
 2003: Westende
 2004: Middelkerke
 2005-2013: Westende
 2014-heden: Blankenberge

Vroegere nevencategorieën

Doorbraak
Tot 2002 Het Debuut

Beste groep
 2014: Clouseau
 2015: The Scabs
 2016: Hooverphonic
 2017: Bazart
 2018: K's Choice
 2019: #LikeMe

Beste soloartiest
 2017: Natalia
 2018: Niels Destadsbader
 2019: Mathias Vergels

Beste mannelijke artiest
 2011: Milow
 2012: Christoff
 2013: Christoff
 2014: Christoff
 2015: Stan Van Samang
 2016: Christoff

Beste vrouwelijke artiest
 2011: Noémie Wolfs
 2012: Barbara Dex
 2013: Natalia
 2014: Natalia
 2015: Emma Bale
 2016: Dana Winner

Nederlandstalig lied

Beste anderstalig lied 
 2016: Laura Tesoro met What's the pressure

Ambiance
 2011: De Pitaboys
 2012: De Romeo's
 2013: Slongs Dievanongs
 2014: Bart Kaëll
 2015: Christoff

Performance
 2007: Stan Van Samang (Steracteur Sterartiest)
 2008: Clouseau (Clouseau 20)
 2009: Natalia (Glamerous Arenatour)
 2010: Tom Dice (Eurovisiesongfestival 2010)
 2011: Christoff (Schlagerfestival)
 2012: Hooverphonic (with orchestra)
 2013: The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band (Tour)
 2014: Axel Hirsoux (Eurovisiesongfestival 2014)

Beste Belgische productie

Beste solodebuut

Beste groepsdebuut
 1980: De Kreuners
 1981: The Bet
 1983: The Scabs
 1984: Nacht und Nebel
 1985: Twee Belgen

Beste Nederlandstalige elpee
 1980: Raymond van het Groenewoud en De Centimeters met Ethisch reveil
 1981: Urbanus van Anus met Is er toevallig een Urbanus in de zaal
 1983: Arbeid Adelt! met Jonge helden
 1984: Wim De Craene met Kraaknet
 1985: Erik Van Neygen met Met kloppend hart

Beste Belgische elpee
 1981: De Kreuners met 's Nachts kouder dan buiten
 1983: TC Matic met L'Apache
 1984: The Machines met Dots and dashes
 1985: Lia Linda met There'll always be a future

Persprijs
 1976: Will Tura met Donna Carmela
 1977: Eddy Smets & Letty Lanka met Two hearts in love
 1978: Mc Duff Dimension met P.S. I love you
 1979: Puzzle met Living in love

Beste clip
 2007: Clouseau met Vonken en vuur
 2008: Kate Ryan met Ella, elle l'a
 2009: Clouseau met Wat een leven
 2010: Absynthe Minded met Envoi

Publieksprijs / De lieveling van het publiek
 2000: K3
 2001: K3
 2002: K3
 2003: K3
 2004: Spring
 2005: Belle Pérez
 2006: Belle Pérez

Album
 2002: Will Tura met De mooiste droom
 2003: Bart Peeters met Zonder circus

Revelatie van het jaar
 1996: Helmut Lotti
 1997: Get Ready!

Makes my Summer-award voor internationale artiesten
 2003: In-Grid
 2004: Matt Bianco, Treble, T-Rio en O-Zone
 2005: Papi Sanchez
 2006: Kaye Styles & Johnny Logan

Kidspop
 2008: Mega Mindy met Toby Toby
 2009: Niels Destadsbader met Jij bent van mij
 2010: Laura Omloop met Zo verliefd
 2011: Laura Omloop met Ik mis je zo papa
 2012: Brahim & Charlotte met Move tegen pesten

Eenmalige prijzen
 Beste componist: Will Tura (1984)
 Speciale prijs van de jury: Kamiel Spiessens (1995)
 Carrièreprijs: Will Tura (1999)
 Publiekstrekker: Clouseau (2004)
 De hype: Laura Lynn (2005)
 De ambiancemaker: Bart Kaëll (2006)

Belgische muziekprijs
VRT
Cultuurprijs in Vlaanderen